Grandin ist der Familienname folgender Personen:

 Elliot Grandin (* 1987), französischer Fußballspieler kongolesischer Abstammung
 Ethel Grandin (1894–1988), US-amerikanische Schauspielerin der Stummfilmzeit
 Martin Grandin (1604–1691), französischer Theologe
 Natalie Grandin (* 1981), südafrikanische Tennisspielerin
 Philomène Grandin (* 1974), schwedische Schauspielerin
 Temple Grandin (* 1947), US-amerikanische Verhaltensforscherin
 Victor Grandin (1797–1849), französischer Industrieller und Politiker
 Vital Grandin (1829–1902), Bischof von Saint-Albert

Grandin ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Grandin (Florida)
 Grandin (Missouri)
 Grandin (New Jersey)
 Grandin (North Carolina)
 Grandin (North Dakota)